A lap egyes brómvegyületek összegképletét sorolja fel. 


A magyar Wikipédia szócikkeiben található brómvegyületek összegképlete

További brómvegyületek összegképlete

Kapcsolódó lapok 
 Bróm
 Kémiai képlet
 Vegyületek összegképlete
 Szerves vegyületek listája

További információk 
 a magyar Wikipédia brómot tartalmazó vegyületeinek listája külső keresővel

Kémiai listák